Babilonese – dialetto dell'accadico
Babilonese – relativo a Babilonia, antica città mesopotamica
Babilonese – relativo alla regione storica della Babilonia